Dunaj je lahko:

 Dunaj, glavno mesto Avstrije
 Dunaj, Krško, naselje v Sloveniji
 ime za reko Donavo v severno- (zahodno- in vzhodno-) slovanskih jezikih